Сюткюль — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Сюткюль — озеро, расположенное в Моргаушском районе Чувашии.